Галанчёж (Галанчожское озеро;  — Галайн-Ам; устар. Галай-амъ (Кербеты-амъ), устар. Кербеты-Ам) — озеро в Урус-Мартановском районе Чеченской Республики Россия. Рядом с селом Галанчож.

Географические данные и происхождение 
Озеро Галанчёж находится в горной Чечне, в верховьях бассейна реки Гехи. Расположено на правом склоне долины реки Осухи, на высоте 1494,1 метра над уровнем моря. Озеро имеет почти правильную овальную форму с осями 450 и 380 метров. Форма котловины воронкообразная. Наибольшая глубина в центре озера 35 метров. Площадь зеркала воды около 12 га.

Вода в озере прозрачная, при солнечной погоде ярко-голубая с зеленоватым оттенком. Летом температура воды на поверхности достигает 20 °C. Зимой озеро замерзает. В окрестностях озера много старинных башен и других исторических памятников.

Питается озеро родниками. На восточном склоне в него впадают три родника. Есть выходы ключей и на его дне. Озеро имеет подземный сток в виде небольшого родника, пробивающегося в полосе тектонического разрыва на северном склоне.

В озере обитает ручьёвая форель.

Название 
Название озера «Галайн-Ам» в переводе с чеченского переводится как «Галайское-Озеро».

Легенда о возникновении 

Среди местных жителей, озеро Галанчеж считалось священным. Дух озера связывался с быком. Поэтический миф о возникновении озера был записан В. Миллером:

Появившееся внезапно озеро стало внушать населению суеверный страх: они считали его бездонным и не пили его воду.

Примечания 

Озёра Чечни
Памятники природы Чечни